La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) es una dependencia de una universidad, dedicada a la docencia en investigación sobre humanidades, ciencias humanas o sociales. Puede hacer referencia a alguna de las siguientes instituciones:

América 
 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), ubicada en Buenos Aires, Argentina.
 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional Autónoma de México), ubicada en Ciudad de México, México.
 Facultad de Filosofía y Letras (UNT), ubicada en Tucumán, Argentina.

Europa 
 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Alcalá), ubicada en Alcalá, España.
 Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, ubicada en Granada, España.
 Facultad de Filosofía y Letras (León), ubicada en León, España.
 Facultad de Filosofía y Letras (UAM), ubicada en Madrid, España.
 Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Málaga), ubicada en Málaga, España.
 Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, ubicada en Valladolid, España.